Norman Atlantic ist der Name mehrerer Schiffe:

Norman Atlantic (Schiff, 1972) – Öltanker, Singapur, versenkt 1987
Norman Atlantic (Schiff, 2009) – Fähre, Italien, Havarie 2014